Андреас Пилавакис може бити:
 Андреас Пилавакис (аплски скијаш), кипарски олипијац у алпском скијању
 Андреас Пилавакис (теквондо), кипарски теквондо борац трећ на СП 1993.